O serviço de táxis que serve a Cidade do México é assegurado por carros de modelo Volkswagen "Carocha" pintados de verde ou amarelo.

Táxi
Transportes da Cidade do México